2 miejscowości w Polsce:
 Kaleje – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Lubowidz
 Kaleje – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Śrem